Сто́ун, Сто́н () — может означать:

Единица измерения 
 Стоун — вариант названия британская единица измерения массы «стон».

Топоним 
  — деревня в Бакингемшире, Англия.
  — деревня в общине Хэм-энд-Стон, Глостершир, Англия.

СМИ, развлечения 
 Фильмы
 «Стоун» — австралийский кинофильм 1974 года режиссёра Сэнди Харбатт, сыгравшего в фильме одну из главных ролей.
 «Стоун» — драматический триллер 2010 года режиссёра Джона Кёррана.
 «» — американская полицейская драма; сериал транслировался на канале ABC по вечерам в понедельник с 14 января по 31 марта 1980 года.

Персоналии 
Стоун — распространённая фамилия, известные носители:

А 
 Стоун, Анджела (1981—2019) — американская порноактриса.

Б 
 Стоун, Бенджамин Клеменс (1933—1994) — американский биолог.
 Стоун, Биз (род. 1974) — один из основателей и креативный директор Twitter.

Г 
 Стоун, Герберт (1873—19??) — английский футболист.

Д 
 Стоун, Дженевра (род. 1985) — американская гребчиха.
 Стоун, Дженнифер (род. 1993) — американская киноактриса.
 Стоун, Джесси (1901—1999) — американский ритм-н-блюзовый музыкант и сочинитель песен.
 Стоун, Джессика Даниэль (род. 1990) — американская киноактриса.
 
 
 Стоун, Дона (род. 1968) — американский издатель.
 Стоун, Дрю (род. 1960) — американский хоккеист на траве.
 Стоун, Дэвид (род. 1952) — канадский клавишник.

И 
 Стоун, Изабель (1868—1966) — американский физик.
 Стоун, Илма Грейс (1913—2001) — австралийская учёная, систематик.
 Стоун, Ирвинг (1903—1989) — американский писатель, сценарист и драматург, биограф.

К 
 Стоун, Кайл (1963—2018) — американский порноактёр.
 Стоун, Кристофер (радиоведущий) (1882—1965) — британский радиоведущий, считающийся первым диджеем в истории Великобритании.

Л 
 Стоун, Лара (род. 1983) — нидерландская топ-модель.
 Стоун, Лоуренс (1919—1999) — английский историк.
 Стоун, Льюис (1879—1953) — американский киноактёр.

М 
 
 Стоун, Макс (1879—1954) — американский игрок в американский футбол.
 Стоун, Марк (род. 1992) — канадский хоккеист.
 Стоун, Маршалл (1903—1989) — американский математик и педагог.
 Стоун, Милбёрн (1904—1980) — американский киноактёр.
 Стоун, Мэтт (род. 1971) — американский киноактёр.

Н 
 Стоун, Нельсон (род. 1984) — легкоатлет, представляющий на международных стартах Папуа-Новую Гвинею.
 Стоун, Никки (род. 1971) — американская фристайлистка, олимпийская чемпионка.
 Стоун, Норман (1941—2019) — британский историк, руководитель кафедры в Билькентском университете Анкары, профессор Оксфордского университета.

О 
 Стоун, Оливер (род. 1946) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, отец Шона Стоуна.
 Стоун, Ормонд (1847—1933) — американский астроном, математик и работник образования.

Р 
 
 Стоун, Роберт Б. (род. 1929) — американский парапсихолог, популяризатор Метода Сильва.
 Стоун, Роджер (род. 1952) —  американский политический консультант.
 Стоун, Рой (1836—1905) — американский военачальник, полковник, участник Гражданской войны.
 Стоун, Рэндалл (род. 1966) — американский политолог и профессор Рочестерского университета.

С 
 Стоун, Сидра (род. 1937) — американская писательница, психотерапевт, жена Хэла Стоуна.
 Стоун, Скайлер (род. 1979) — актёр, сценарист.
 Стоун, Слай (настоящее имя Сильвестр Стюарт; род. 1943) — американский музыкант и продюсер.
 Стоун, Софи Ли (предп. род. 1981) — английская актриса театра и телевидения.
 Стоун, Стив (род. 1971) — английский футболист.

Т 
 Стоун, Томас (1743—1787) — американский политик, делегат Континентального конгресса от колонии Мэриленд.
 Стоун, Томпсон (1883—1972) — американский дирижёр и музыкальный педагог.

У 
 
 
  (1860—1925) — железнодорожник, возглавлявший в 1903—1925 годы Братство инженеров локомотивов в США.

Ф 
 Стоун, Филип (1924—2003) — британский актёр.

Х 
 Стоун, Харлан (1872—1946) — государственный деятель США.
 Стоун, Харольд Джей (1913—2005) — американский актёр.
 Стоун, Хэл (род. 1927) — американский писатель и психотерапевт, муж Сидры Стоун.

Ч 
 Стоун, Чарльз Помрой (1824—1887) — американский генерал, участник Гражданской войны.

Ш 
 Стоун, Шон (род. 1984) — американский киноактёр, сын Оливера Стоуна.
 Стоун, Шэрон (род. 1958) — американская киноактриса.

Э 
 Стоун, Эдвард (1831—1897) — английский астроном.
 Стоун, Эдвард Кэрролл (род. 1936) — американский физик.
 Стоун, Эмма (род. 1988) — американская киноактриса.
 Стоун, Энджи (род. 1961) — американская R&B и соул-исполнительница, автор песен, пианистка, продюсер.
 Стоун, Энн-Элизабет (род. 1990) — американская фехтовальщица-саблистка, чемпионка мира, призёрка Панамериканских чемпионатов.

Я 
 Стоун, Яэль (род. 1985) — австралийская актриса.

Двойные фамилии 
 Стоун-Стэнтон, Гэйл (1954—1996) — американская фотомодель и киноактриса.

См. также 

 Микки Стоун — псевдоним Д. Д. Маркуса в Палестине.
 Эван Стоун (род. 1964) — американский порноактёр и режиссёр.
 Стоунхендж